Râul Bârsa se poate referi la:

 Râul Bârsa, Olt
 Râul Bârsa, Someș

 Râul Bârsa Groșetului
 Râul Bârsa Tămașului
 Râul Bârsa lui Bucur
 Râul Bârsa Fierului

Vezi și 
 Bârsa (dezambiguizare)

 Râul Bârsău (dezambiguizare)

 Râul Bârsaniul

Toponime românești